Leo Lespi (né le  à Fort William, dans la province de l'Ontario au Canada et mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1935 avec les Cubs de Boston dans la Canadian-American Hockey League.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1935-1936 || Tigers de Calgary || NWHL ||- ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1935-1936 || Cubs de Boston || CAHL ||- ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1936-1937 || Millers de Minneapolis || AHA ||46 ||10 ||12 ||22 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1937-1938 || Greyhounds de Kansas City || AHA ||48 ||8 ||10 ||18 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1938-1939 || Millers de Minneapolis || AHA ||47 ||35 ||35 ||70 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1939-1940 || Millers de Minneapolis || AHA ||40 ||15 ||15 ||30 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1940-1941 || Millers de Minneapolis || AHA ||48 ||15 ||13 ||28 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1941-1942 || Millers de Minneapolis || AHA ||50 ||10 ||25 ||35 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| colspan="3"|
| colspan="5"|
| colspan="5"|
|- 
|1945-1946 || Millers de Minneapolis || USHL ||43 ||8 ||14 ||22 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1946-1947 || Millers de Minneapolis || USHL ||||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1915
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Boston
Joueur des Tigers de Calgary
Joueur des Millers de Minneapolis
Joueur des Greyhounds de Kansas City
Attaquant de hockey sur glace
Décès en août 2006
Décès à 91 ans